Plaats in Indonesië
 Teupin Panah (Idi Tunong), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Teupin Panah (Kaway XVI), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Teupin Panah (Peulimbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh